12. breddegrad kan henvise til:

 12. nordlige breddekreds
 12. sydlige breddekreds